Crespí puede hacer referencia a:

Joan Crespí Fiol, misionero franciscano y explorador español.
Martí Crespí Pascual, futbolista español.
Bernardo Nadal Crespí, obispo de Mallorca.